Metallinos ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Metallinos (* 1990), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Georgios Metallinos (1940–2019), griechischer Theologe, Priester, Historiker, Autor und Universitätsprofessor